In 2007 werd het 106de Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 17 januari tot 6 mei. Santos werd kampioen. 

Dit jaar werd ook het Campeonato do Interior heringevoerd voor clubs die niet uit de grote steden, São Paulo en Santos waren. Guaratinguetá werd hier de kampioen.

Eindstand

Knock-outfase
In geval van gelijke stand telt het beste resultaat in de competitie.

Campeonato do Interior

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista